

Patronyme 
 Christophe Dessy (né en 1966), footballeur et entraîneur belge ;
 Jean-Paul Dessy (né en 1963), compositeur, violoncelliste et chef d’orchestre belge.

Toponyme 
 Pont de Dessy, pont suspendu, du nom d'un hameau habité de la commune de Mieussy, en Haute-Savoie (France).